{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Любительский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Гуанчжоу, Китай
|-
|align = "center" | 3 — 15 ноября 1998
|-
|align = "center" | Gitic Hotel Ballroom
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background:lightgreen;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 137 (Чун-Мин Хун)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победитель — Люк Симмондс
|-
| Финалист — Райан Дэй
|-
| Счёт — 11:10
|}Чемпионат мира по снукеру среди любителей 1998 (, официальное название Shender IBSF World Championship 1998) — главный любительский снукерный турнир 1998 года, проходивший с 3 по 15 ноября 1998 года в Китае. Чемпионом мира стал англичанин Люк Симмондс, обыгравший в финале валлийца Райана Дэя со счётом 11:10.

Чемпион турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

 Примечательные факты 

 В последней партии Симмондсу был нужен снукер (отставание в 36 очков при 35 оставшихся), и ему удалось получить промах соперника. В итоге Люк выиграл на чёрном.
 Люк Симмондс стал всего третьим снукеристом в истории, которому удалось за один год выиграть и «взрослый», и молодёжный чемпионаты мира. Кроме него, такое достижение было у Кена Доэрти и Марко Фу.

 Формат 

 Турнир начинался с группового раунда, в нём участвовало 64 игрока. В плей-офф (1/8 финала) вышли в общем 32 снукериста из 8 групп (из каждой группы по 4 игрока с лучшими показателями). Матчи 1/16—1/8 финала проводились до 5 побед, четвертьфиналы — до 6 побед, полуфиналы — до 8, финал — до 11 побед.

 Результаты 

 Плей-офф 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала
| RD2 = 1/8 финала
| RD3 = Четвертьфиналы
| RD4 = Полуфиналы
| RD5 = Финал
| RD1-seed01=  
| RD1-team01=  Шайлеш Джогия
| RD1-score01= 5
| RD1-seed02=
| RD1-team02=  Анн Сенг Нг
| RD1-score02= 2
| RD1-seed03=
| RD1-team03=  Салех Мохаммед
| RD1-score03= 5
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  Да Хай Линь
| RD1-score04= 4
| RD1-seed05=
| RD1-team05=  Дэниелл Хэнга
| RD1-score05= 5
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Мохаммед Юсуф
| RD1-score06= 3
| RD1-seed07=
| RD1-team07=  Хе Цин И
| RD1-score07= 5
| RD1-seed08=
| RD1-team08=  Пан Вэйго
| RD1-score08= 4
| RD1-seed09=
| RD1-team09=  Люк Симмондс
| RD1-score09= 5
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  Франсуа Элли
| RD1-score10= 2
| RD1-seed11=
| RD1-team11=  Сэм Чонг
| RD1-score11= 5
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  Алекс Борг
| RD1-score12= 0
| RD1-seed13=
| RD1-team13=  Шон Бадд
| RD1-score13= 5
| RD1-seed14=
| RD1-team14=  Го Хуа
| RD1-score14= 4
| RD1-seed15=
| RD1-team15=  Файтун Фонбан
| RD1-score15= 5
| RD1-seed16=
| RD1-team16=  Стив Мифсуд
| RD1-score16= 1
| RD1-seed17=
| RD1-team17=  Райан Дэй
| RD1-score17= 5
| RD1-seed18=
| RD1-team18=  Ау Чи Вай
| RD1-score18= 0
| RD1-seed19=
| RD1-team19=  Анан Терананнон
| RD1-score19= 5
| RD1-seed20=
| RD1-team20=  Тим Бэйли
| RD1-score20= 4
| RD1-seed21=
| RD1-team21=  Ха Си Му
| RD1-score21= 5
| RD1-seed22=
| RD1-team22=  Майк Хенсон
| RD1-score22= 2
| RD1-seed23=
| RD1-team23=  Милтон Дэвис
| RD1-score23= 5
| RD1-seed24=
| RD1-team24=  Чань Квок Мин
| RD1-score24= 1
| RD1-seed25=
| RD1-team25=  Стив Лемменс
| RD1-score25= 5
| RD1-seed26=
| RD1-team26=  Кит И Бун
| RD1-score26= 3
| RD1-seed27=
| RD1-team27=  Бьёрн Ханевеер
| RD1-score27= 5
| RD1-seed28=
| RD1-team28=  Йоханнес Б. Йоханнессон
| RD1-score28= 4
| RD1-seed29=
| RD1-team29=  Джо Грек
| RD1-score29= 5
| RD1-seed30=
| RD1-team30=  Чжан Цзинь Ху
| RD1-score30= 1
| RD1-seed31=
| RD1-team31=  Раймон Фабри
| RD1-score31= 5
| RD1-seed32=
| RD1-team32=  Ли Цзянь-Бин
| RD1-score32= 3
| RD2-seed01=
| RD2-team01=  Шайлеш Джогия
| RD2-score01= 0
| RD2-seed02=
| RD2-team02=  Салех Мохаммед
| RD2-score02= 5
| RD2-seed03=
| RD2-team03=  Дэниелл Хэнга
| RD2-score03= 2
| RD2-seed04=
| RD2-team04=  Хе Цин И
| RD2-score04= 5
| RD2-seed05=
| RD2-team05=  Люк Симмондс
| RD2-score05= 5
| RD2-seed06=
| RD2-team06=  Сэм Чонг
| RD2-score06= 0
| RD2-seed07=
| RD2-team07=  Шон Бадд
| RD2-score07= 2
| RD2-seed08=
| RD2-team08=  Файтун Фонбан
| RD2-score08= 5
| RD2-seed09=
| RD2-team09=  Райан Дэй
| RD2-score09= 5
| RD2-seed10=
| RD2-team10=  Анан Терананнон
| RD2-score10= 2
| RD2-seed11=
| RD2-team11=  Ха Си Му
| RD2-score11= 0
| RD2-seed12=
| RD2-team12=  Милтон Дэвис
| RD2-score12= 5
| RD2-seed13=
| RD2-team13=  Стив Лемменс
| RD2-score13= 4
| RD2-seed14=
| RD2-team14=  Бьёрн Ханевеер
| RD2-score14= 5
| RD2-seed15=
| RD2-team15=  Джо Грек
| RD2-score15= 5
| RD2-seed16=
| RD2-team16=  Раймон Фабри
| RD2-score16= 2
| RD3-seed01=
| RD3-team01=  Салех Мохаммед
| RD3-score01= 6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=  Хе Цин И
| RD3-score02= 5
| RD3-seed03=
| RD3-team03=  Люк Симмондс
| RD3-score03= 6
| RD3-seed04=
| RD3-team04=  Файтун Фонбан
| RD3-score04= 5
| RD3-seed05=
| RD3-team05=  Райан Дэй
| RD3-score05= 6
| RD3-seed06=
| RD3-team06=  Милтон Дэвис
| RD3-score06= 3
| RD3-seed07=
| RD3-team07=  Бьёрн Ханевеер
| RD3-score07= 1
| RD3-seed08=
| RD3-team08=  Джо Грек
| RD3-score08= 6
| RD4-seed01=
| RD4-team01=  Салех Мохаммед
| RD4-score01= 6
| RD4-seed02=
| RD4-team02=  Люк Симмондс
| RD4-score02= 8
| RD4-seed03=
| RD4-team03=  Райан Дэй
| RD4-score03= 8 
| RD4-seed04=
| RD4-team04=  Джо Грек
| RD4-score04= 7
| RD5-seed01=
| RD5-team01=  Люк Симмондс
| RD5-score01= 11
| RD5-seed02=
| RD5-team02=  Райан Дэй
| RD5-score02= 10
}}

Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Этот турнир проходил с 11 по 25 октября 1998 года на Мальте. Победителем стал англичанин Люк Симмондс, обыгравший в финале ирландца Роберта Мёрфи со счётом 11:2.

Сенчури-брейки 
 137 Чун-Мин Хун
 136 Сэм Чонг
 134 Ха Си Му
 131, 124 Салех Мохаммед
 127 Го Хуа
 121 Стив Лемменс
 115 Чань Квок Мин
 113 Вилле Пасанен
 107 Анан Терананнон
 107, 107 Ау Чи Вай
 106 Йоханнес Б. Йоханнессон

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате мира на snooker.org 
 Отчёт о чемпионате среди игроков до 21 года на snooker.org 

1998
1998 год в снукере